«Contact» — дев'ятий студійний альбом німецької діджея ATB. Виходу 24 січня 2014 етикеток Kontor Records.

Список композицій

Диск 1 
 ATB feat. Sean Ryan — When It Ends It Starts Again
 ATB with Boss and Swan — Raging Bull
 ATB and JES — Together
 ATB feat. Stanfour — Face To Face
 ATB with. Boss and Swan — Beam Me Up
 ATB and JES — Hard To Cure
 ATB feat. JanSoon — Now Or Never
 ATB feat. Sean Ryan — Straight To The Stars
 ATB with Boss and Swan — Walking Awake
 ATB and Taylr — Everything Is Beautiful
 ATB feat. JanSoon — What Are You Waiting For
 ATB feat. Tiff Lacey — Still Here (ATB's Anthem 2014 Version)
 ATB feat. Vanessa — Arms Wide Open
 ATB and York Feat. JES — Right Back To You

Диск 2 
 ATB — Contact
 ATB — Trace Of Life
 ATB feat. Stefan Erbe — When Angels Travel
 ATB feat. Anova — Jetstream
 ATB — Supersonic
 ATB feat. Fade — Pacific Avenue
 ATB — Red Sun
 ATB — The Mission
 ATB — Love The Silence
 ATB — Cursed By Beauty
 ATB — Galaxia
 ATB feat. Anova — Breathe

Диск 3 
 ATB feat. JanSoon — Now Or Never (Junkx Remix)
 ATB with Boss and Swan — Raging Bull (Junkx Remix)
 ATB feat. Stanfour — Face To Face (Rudee Remix)
 ATB feat. Sean Ryan — When It Ends It Starts Again (Original Instrumental Version)
 ATB feat. Stanfour — Face To Face (ATB Live In Concert In New York)
 ATB and JES — Hard To Cure (ATB Live In Concert In New York)
 ATB In Concert Video — Exclusive Behind The Scenes ATB US Tour Video

Посилання 
 ATB feat. Stanfour — Face to Face (official video)  на YouTube
 «Contact» official minimix  на YouTube
 ATB's official website 
 ATB's official Facebook page 

Музичні альбоми 2014

Альбоми ATB